Best Friend (50 Cent), een single uit 2006 van 50 Cent
Best Friend (Rex Orange County), een single uit 2017 van Rex Orange County
 Best Friend (Sofi Tukker), een single uit 2018 van Sofi Tukker
 Best Friend (Toy-Box), een single uit 1999 van Toy-Box